Az Adelgunda a német eredetű Adelgund női név -a képzős alakja, jelentése: nemes + harc. 


Rokon nevek
Adelgund

Gyakorisága
Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években az Adelgunda szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott női név között.

A teljes népességre vonatkozóan az Adelgunda sem a 2000-es, sem a 2010-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt női név között.

Névnapok
január 30.

Híres Adelgundák
 Adelgunda Auguszta Sarolta bajor királyi hercegnő
 Adelgunda Mária Auguszta Terézia bajor királyi hercegnő

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (A, Á)
Női keresztnevek (A, Á)
Germán eredetű magyar női keresztnevek